Фернандо Педикини () — это итальянский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов, который работал в обсерватории Кампо Император. В ноябре 1996 года совместно с другим итальянским астрономом Андреа Боаттини им был открыт астероид .

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Ригини
 Анджело Секки

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов